Александр Крамаренко:
 Крамаренко, Александр Григорьевич (1915 — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Луганского городского комитета КПУ.
 Крамаренко, Александр Павлович (род. 1962) — украинский журналист и редактор.
 Крамаренко, Александр Яковлевич (1942—2002) — космонавт-испытатель.